Le stade Hamuta est un stade multi-usage à Paea, Tahiti, en Polynésie française.

Il est actuellement utilisé principalement pour les matchs de football et accueille les matchs à domicile de l'AS Manu-Ura de la Division fédérale tahitienne.

Le stade possède une capacité de  spectateurs.

Stade multifonction en France
Stade de football en Polynésie française
Stade de rugby à XV en Polynésie française
Stade d'athlétisme en Polynésie française
Sport à Tahiti